Székely Géza (1901-1987) turisztikai és sportújságíró
Székely Géza (1958-) grafikus